Термин Линия C может обозначать:
 Линия метрополитена Буэнос-Айреса
 Линия Лионского метрополитена
 Линия Парижской скоростной системы RER
 Линия метрополитена Порту
 Линия Пражского метрополитена
 Линия Римского метрополитена
 Линия Роттердамского метрополитена
 Линия Тулузского метрополитена